Le patronyme Delvaux ou Delval rappelle l'emplacement de la maison initiale : dans un creux de vallée ou une localité de ce nom.

Patronyme

Delval
 Jacques Delval (1939-2015), écrivain français
 Julien Delval (1972-), illustrateur français
 Marie-Hélène Delval (1944-), écrivain français

Delvaux
 Albert Delvaux (compositeur) (1913-2007), compositeur belge
 Albert Delvaux (homme politique), homme politique de République démocratique du Congo, plusieurs fois ministre de 1960 à 1965
 Albert Delvaux (football), footballeur belge de 1928 à 1930
 André Delvaux (1926-2002), cinéaste belge
 Anne Delvaux (née en 1970), journaliste et femme politique belge
 Béatrice Delvaux (née en 1960), journaliste belge, rédactrice en chef du journal Le Soir
 Bruno Delvaux (né en 1954), ingénieur agronome belge, recteur de l'Université catholique de Louvain (2009-2014)
 Ellie Delvaux, alias Blanche (née en 1999), chanteuse belge
 Éric Delvaux (né en 1963), journaliste français de radio travaillant à la rédaction de France Inter depuis 1999
 Ernest Delvaux (1883-1969), homme politique belge
 Guillaume Delvaux (1681-1761), évêque d'Ypres
 Jean-Jacques Delvaux (1942-2017), homme politique français
 Louis Delvaux (1895-1976), homme politique et juriste belge
 Rémi Delvaux (1748-1823), graveur français
 Stéphane Delvaux (né en 1971), de son nom de scène Elastic, humoriste visuel et burlesque belge.
 Valérie Delvaux (née en 1967), lutteuse française.
 David Delvaux (Né en 2003), streamer Twitch.

Artistes

Le sculpteur et les peintres Delvaux 
 Laurent Delvaux (1696-1778), sculpteur et  des Pays-Bas autrichiens
 Ferdinand-Marie Delvaux (1782-1815), peintre, petit-fils de Laurent Delvaux.
 Édouard Delvaux (1806-1872), peintre belge, petit-fils de Laurent Delvaux

Le peintre surréaliste 
 Paul Delvaux (1897-1994), peintre belge

Astéroïde 
 (1848) Delvaux
 (10934) Pauldelvaux

Marques 
 Delvaux maroquinerie, (Bruxelles,1829), société belge de maroquinerie de luxe

Héraldique

Notes et références